Nederlandse Vliegtuigenfabriek kan betrekking hebben op:

 De vliegtuigenfabriek van Henri Wijnmalen opgericht en gesloten in 1913
 De eerste naam voor Fokker toen deze in Nederland zijn vliegtuigenfabriek begon in 1919